Żyj i pozwól umrzeć – powieść Iana Flemninga
 Żyj i pozwól umrzeć – film z 1973 roku